Трубилин — русская фамилия.

 Трубилин, Александр Иванович (род. 1965) — российский учёный-аграрий, ректор КГАУ (с 2007 года), академик РАН (2022). Сын И. Т. Трубилина.
 Трубилин, Иван Тимофеевич (1937—2014) — экономист, Герой Социалистического Труда. Младший брат Н. Т. Трубилина.
 Трубилин, Николай Тимофеевич (1929—2009) — Министр здравоохранения РСФСР.